Sezon (1991/1992) był 3. sezonem o mistrzostwo Gruzji w piłce nożnej. Liga liczyła 20 zespołów. Tytuł obroniła drużyna Dinamo Tbilisi. Tytuł króla strzelców zdobył Otar Korgalidze, który w barwach klubu Guria Lanczchuti strzelił 40 goli.

Tabela końcowa

Linki zewnętrzne 
 Gruzja – wyniki i tabela końcowa (RSSSF)

Przypisy 

1991 w piłce nożnej
1992 w piłce nożnej
1991 w Gruzji
1992 w Gruzji
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Gruzji